Classement par ordre alphabétique du prénom

 Charles Wardell Stiles (1867-1941), zoologiste américain ;
 Jackie Stiles (née en 1978), joueuse américaine de basket-ball ;
 Joan MacAlpine-Stiles, femme politique canadienne, députée dans le Nouveau-Brunswick de 1999 à 2010;
 Julia Stiles (née en 1981), actrice américaine ;
 Nobby Stiles (1942-2020), joueur et entraîneur anglais de football ;
 Ryan Stiles (né en 1959), acteur, producteur et réalisateur américain.

Autres 

 Bret Stiles, personnage récurrent de la série télévisée Mentalist, rôle tenu par l’acteur britannique Malcolm McDowell.